Federico Guglielmo – violinista e direttore d'orchestra italiano
 Federico Guglielmo d'Assia (1802-1875) – Elettore d'Assia e Langravio d'Assia-Kassel, dal 1847 al 1866
 Federico Guglielmo d'Assia-Kassel (1820-1884) – nato principe d'Assia-Kassel, assunse in seguito il titolo di langravio d'Assia-Kassel, con il nome di Federico Guglielmo
 Federico Guglielmo d'Assia-Darmstadt (1870-1873) – nobile tedesco
 Federico Guglielmo I di Brandeburgo (1620-1688) – principe elettore di Brandeburgo, duca di Kleve e di Prussia
 Federico Guglielmo di Brandeburgo-Schwedt (1700-1771) – margravio di Brandeburgo-Schwedt dal 1711 alla morte
 Federico Guglielmo di Brunswick (1771-1815) – generale e duca prussiano
 Federico Guglielmo di Hannover (1750-1765) – nobile britannico
 Federico Guglielmo di Meclemburgo-Schwerin (1675-1713) – duca di Meclemburgo-Schwerin dal 1692 al 1713
 Federico Guglielmo di Meclemburgo-Strelitz (1819-1904) – granduca di Meclemburgo-Strelitz dal 1860 alla morte
 Federico Guglielmo I di Prussia (1688-1740) – re di Prussia dal 1713 alla morte
 Federico Guglielmo II di Prussia (1744-1797) – re di Prussia, margravio e principe elettore di Brandeburgo
 Federico Guglielmo III di Prussia (1770-1840) – re di Prussia dal 1797 alla morte
 Federico Guglielmo IV di Prussia (1795-1861) – re di Prussia dal 1840 al 1861
 Federico Guglielmo Carlo di Prussia (1783-1851) – principe di Prussia
 Federico Guglielmo di Sassonia-Meiningen (1679-1746) – duca di Sassonia-Meiningen dal 1743 sino alla sua morte
 Federico Guglielmo I di Sassonia-Weimar (1562-1602) – duca di Sassonia-Weimar
 Federico Guglielmo II di Sassonia-Altenburg (1603-1669) – duca di Sassonia-Altenburg
 Federico Guglielmo III di Sassonia-Altenburg (1657-1672) – duca di Sassonia-Altenburg
 Federico Guglielmo di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1785-1831) – duca della seconda linea di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg 
 Federico Guglielmo di Teschen (1601-1625) – Duca di Teschen
 Federico Guglielmo di Vestfalia (1727-1789) – vescovo tedesco

Pagine correlate 

Guglielmo Federico
Guglielmo Federico di Nassau